Karadeniz ist ein türkischer männlicher Vorname und Familienname mit der Bedeutung „Schwarzes Meer“, gebildet aus den türkischen Elementen kara (schwarz) und deniz (Meer).

Namensträger

Familienname 
 Batuhan Karadeniz (* 1991), türkischer Fußballspieler
 Gökdeniz Karadeniz (* 1980), türkischer Fußballspieler
 Gökhan Karadeniz (* 1990), türkischer Fußballspieler
 Özgür Karadeniz (* 1977), deutscher Schauspieler
 Semih Karadeniz (* 1996), türkischer Fußballspieler

Siehe auch 
 Schwarzmeerregion (Türkei) (Karadeniz Bölgesi)
 Ereğli (Schwarzes Meer) (Karadeniz Ereğli)

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Doppelname (Vorname)
Familienname
Türkischer Personenname